Чемпіонат Польщі з футболу 1978  — проводився у 1977—1978 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Вісла» (Краків).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1978
Польща
Польща
1977 у польському спорті
1978 у польському спорті